Персонажи Евангелиона:
 Гэндо Икари, глава GEHIRN и NERV,
 Синдзи Икари, пилот Евы-01, сын Г. и Ю. Икари.
 Икари, Ясукадзу — японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов.
 Юи Икари, жена Г. Икари, мать С. Икари, резидентная душа Евы-01